Krak steht für:
 Krak, polnischer Herrscher
 Al Karak, Stadt in Jordanien, siehe Kerak
 Krak des Chevaliers, Burg in Syrien, Weltkulturerbe der UNESCO
 Krak-Gletscher, Gletscher auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Kraak
 Krag